Müller – najpopularniejsze niemieckie nazwisko, nosi je około 1,5% ludności, w tłumaczeniu z języka niemieckiego oznacza młynarza.

Warianty międzynarodowe 
 Mueller
 Möller, Moeller (dolnoniem.)
 Müllner
 Müllers, Möllers
 Möllmann, Möllemann
 Mühlmann, Mühlemann
 Møller, Moller (duń.)
 Muller
 Meulenaers (belg.)
 Meuleneers (belg.)
 Miller (ang.)
 Meuleners (hol.)
 Molenaar (hol.)

Odpowiedniki międzynarodowe 
 Meunier (franc.)
 Młynarczyk (pol.)
 Mlynár (słow.)
 Mlynář (czes.)

Ludzie noszący nazwisko  Müller 
 Achim Müller (ur. 1938) – niemiecki chemik
 Adam Heinrich Müller (1779–1829) – niemiecki filozof
 Adam Vilhelm Müller (1842–1891) – duński dyplomata
 Albert Müller (1921–?) – niemiecki zbrodniarz nazistowski
 Aleksander Müller (1931–2012) – polski ekonomista
 Alex Müller (ur. 1979) – niemiecki kierowca wyścigowy
 Alfred Müller-Armack (1901–1978) – niemiecki ekonomista
 Andrea Müller (ur. 1974) – niemiecka lekkoatletka
 Andreas Müller (1630–1694) – niemiecki orientalista
 Andreas Müller (ur. 1962) – niemiecki piłkarz
 Anna-Maria Müller (1949–2009) – wschodnioniemiecka saneczkarka
 Anne Müller (ur. 1983) – niemiecka piłkarka ręczna
 Armin Müller (1928–2005) – niemiecki poeta, malarz
 August Clemens Müller (1828–1902) – niemiecki konstruktor
 August Eberhard Müller (1767–1817) – niemiecki kompozytor i organista
 August Friedrich Müller (1889–?) – niemiecki zbrodniarz nazistowski
 Benjamin Gottlieb Müller – pierwszy nadburmistrz Wrocławia  
 Bohumil Müller (1915–1987) – czeski lider Świadków Jehowy
 Bruno Müller (1905–1960) – niemiecki prawnik, dowódca akcji Sonderaktion Krakau 
 Burchard Müller von der Lühnen (1604–1670) – szwedzki wojskowy 
 Christian Müller (ur. 1984) – niemiecki piłkarz
 Christian Müller – niemiecki psychiatra
 Christoph Müller (ur. 1972) – austriacki skoczek narciarski
 Dieter Müller (ur. 1954) – niemiecki piłkarz 
 Dirk Müller (ur. 1973) – niemiecki kolarz
 Dirk Müller (ur. 1975) – niemiecki kierowca wyścigowy
 Edith Müller (ur. 1949) – niemiecka polityk
 Edward Müller (ur. 1958) – działacz opozycyjny w czasach PRL
 Eduard Müller (1818–1895) – niemiecki duchowny katolicki
 Eduard Müller (1848–1919) – szwajcarski polityk
 Eduard Müller (1876–1928) – niemiecki lekarz
 Eduard Müller (ur. 1962) – austriacki ekonomista
 Egon Müller (ur. 1948) – niemiecki żużlowiec
 Emil Müller (1918–1947) – niemiecki zbrodniarz hitlerowski
 Erika Müller (ur. 1950) – szwajcarska curlerka
 Ernest Maria Müller (1822–1888) – austriacki duchowny rzymskokatolicki
 Fabian Müller (ur. 1986) – niemiecki piłkarz 
 Falk Müller (ur. 1984) – niemiecki wioślarz
 Filip Müller (1867–1951) – polski wojskowy
 Filip Müller (ur. 1922) – więzień Auschwitz
 Frank Müller (ur. 1970) – niemiecki aktor
 Franz Müller (1871–po 1933) – niemiecki lekarz i farmakolog
 Franz Josef Müller (1910–?) – niemiecki zbrodniarz nazistowski
 Friedrich von Müller (1858–1941) – niemiecki lekarz internista
 Fritz Müller (1821–1897) – niemiecki biolog
 Fritz Müller – niemiecki lotnik
 Fritz Müller – niemiecki rugbysta
 Fritz Müller – niemiecki kierowca wyścigowy
 Fritz René Müller (ur. 1939) – szwajcarski duchowny starokatolicki
 Georg Müller (1951–2015) – niemiecki duchowny katolicki
 George Müller (1805–1898) – niemiecki nauczyciel biblijny
 Georg Elias Müller (1850–1934) – niemiecki psycholog
 Gerhard Ludwig Müller (ur. 1947) – niemiecki duchowny, biskup Ratyzbony
 Gerd Müller (1945–2021) – niemiecki piłkarz
 Gerd Müller (ur. 1955) – niemiecki polityk i samorządowiec
 Gilles Müller (ur. 1983) – luksemburski tenisista 
 Gustav Müller (1903–1980) – niemiecki narciarz, olimpijczyk
 Günther Müller (1934–1997) – niemiecki polityk i historyk
 Hanno Müller-Brachmann (ur. 1970) – niemiecki śpiewak
 Hans Heinrich Müller (1879–1951) – niemiecki architekt
 Hans Müller (1896–1964) – niemiecki lotnik
 Hans-Peter „Hansi” Müller (ur. 1957) – niemiecki piłkarz
 Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt (ur. 1942) – klubowy lekarz Bayernu Monachium
 Hein Müller (1903–1945) – niemiecki bokser
 Heinrich Müller (1900-1945?) – niemiecki zbrodniarz hitlerowski 
 Heinrich Müller (1820–1864) – niemiecki anatom
 Heinrich Müller (1909–2000) –  austriacki piłkarz
 Heinz Müller (1924–1975) – niemiecki kolarz szosowy
 Helene Kröller-Müller (1869–1939) – holenderska kolekcjonerka dzieł sztuki
 Helmar Müller (ur. 1939) – niemiecki lekkoatleta
 Herbert Müller (1941–1981) – szwajcarski kierowca wyścigowy
 Hermann Müller (1876–1931) – niemiecki polityk
 Hermine Müller (1938–1978) – niemiecka alpinistka
 Herta Müller (ur. 1953) – niemiecka pisarka
 Hildegard Müller (ur. 1967) – niemiecka polityk
 István Müller (1883–?) – węgierski kolarz, olimpijczyk
 Iwan Müller (1786–1854) – niemiecki klarnecista
 Jakub Müller (ur. 1920) – polski działacz społeczności żydowskiej
 Jan Müller (ur. 1984) – niemiecki wioślarz
 Jens Müller (ur. 1965) – niemiecki saneczkarz 
 Jerzy Müller (ur. 1946) – polski polityk
 Jochen Müller (1925–1985) – wschodnioniemiecki piłkarz
 Johannes Müller (1436–1476) – niemiecki matematyk, astronom  i astrolog
 Johannes Peter Müller (1801–1858) – niemiecki przyrodnik
 Johannes Erik Müller (1877–1965) – niemiecki duchowny katolicki
 Jörg Müller (ur. 1969) – niemiecki kierowca wyścigowy
 Josef Müller (1898–1979) – niemiecki polityk
 Josef Müller-Brockmann (1916–1996) – szwajcarski grafik i projektant
 Karl Alexander Müller (ur. 1927) – szwajcarski fizyk, noblista
 Karl Otfried Müller (1797–1849) – niemiecki filolog klasyczny i archeolog
 Karl von Müller (1873–1923) – niemiecki wojskowy
 Karel Müller (ur. 1958) – czeski historyk i archiwista
 Karol Müller (1885–1940) – pułkownik audytor Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Karsten Müller (ur. 1970) – niemiecki szachista
 Katja Lange-Müller (ur. 1951) – niemiecka pisarka 
 Knut Müller – norweski skoczek narciarski
 Kurt Hugo Müller (1909–1948) – niemiecki zbrodniarz hitlerowski
 Lena Müller (ur. 1987) – niemiecka wioślarka
 Leopold Müller (1892-) – polski podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego
 Leopold Carl Müller (1834–1892) – austriacki malarz
 Ludwig Müller (1734–1804) – pruski inżynier wojskowy 
 Luís Müller (ur. 1961) – brazylijski piłkarz
 Lukas Müller (ur. 1992) – austriacki skoczek narciarski
 Marius Müller-Westernhagen (ur. 1948) – niemiecki piosenkarz, kompozytor, aktor
 Matthias Müller (ur. 1954) – niemiecki piłkarz
 Matthias Müller (ur. 1982) – szwajcarski zawodnik biegający na orientację
 Martina Müller (ur. 1982) – niemiecka tenisistka
 Martina Müller (ur. 1980) – niemiecka piłkarka
 Max Müller (1823–1900) – niemiecki filolog, orientalista
 Max Ritter von Müller (1887–1918) – niemiecki lotnik
 Michael Müller (ur. 1964) – niemiecki polityk i samorządowiec
 Michael Müller (ur. 1984) – niemiecki piłkarz ręczny
 Mikołaj Müller (ur. 1944) – polski aktor
 Nadine Müller (ur. 1985) – niemiecka lekkoatletka 
 Nico Müller (ur. 1992) – szwajcarski kierowca wyścigowy
 Otto Friedrich Müller (1730–1784) – duński przyrodnik
 Otto Müller (1874–1930) – niemiecki grafik i malarz 
 Patrick Müller (ur. 1976) – szwajcarski piłkarz  
 Paul Hermann Müller (1899–1965) – szwajcarski chemik, noblista
 Paul Heinrich Theodor Müller (1896–po 1945) – niemiecki członek SS i Schutzhaftlagerführer w Auschwitz-Birkenau
 Peter Müller (ur. 1934) – austriacki skoczek narciarski
 Peter Mueller (ur. 1945) – amerykański panczenista
 Peter Müller (ur. 1955) – niemiecki polityk 
 Peter Müller (ur. 1957) – szwajcarski narciarz alpejski
 Philipp Müller (1725–1776) – niemiecki zoolog, teolog
 Piotr Müller (ur. 1989) – polski polityk i prawnik
 René Müller (ur. 1959) – niemiecki piłkarz 
 Richy Müller (ur. 1955) – niemiecki aktor telewizyjny i filmowy
 Robert Müller (1980–2009) – niemiecki hokeista
 Roland Müller (ur. 1986) – austriacki skoczek narciarski
 Roland Müller (ur. 1988) – filipiński piłkarz 
 Romy Müller (ur. 1958) – wschodnioniemiecka lekkoatletka 
 Rudolf Müller (1931–2012) – niemiecki duchowny rzymskokatolicki
 Salomon Müller (1804–1864) – niemiecki zoolog
 Silke Müller (ur. 1987) – niemiecka wioślarka
 Sophus Müller (1846–1934) – duński archeolog
 Stefan Müller (ur. 1979) – szwajcarski lekkoatleta
 Stefan Müller (1934–2018) – polski architekt, urbanista
 Stella Müller-Madej (1930-2007) – ocalona z Holocaustu przez Oskara Schindlera
 Tadeusz Müller (1925–1944) – polski powstaniec
 Thomas Müller (1902-?) – SS-Standartenführer i oficer Waffen-S
 Thomas Müller (ur. 1952) – polityk szwajcarski
 Thomas Müller-Pering (ur. 1958) – niemiecki gitarzysta
 Thomas Müller (ur. 1961) – niemiecki narciarz klasyczny 
 Thomas Müller (ur. 1966) – niemiecki judoka
 Thomas Müller (ur. 1989) – niemiecki piłkarz
 Tim Müller (ur. 1991) – niemiecki zapaśnik
 Ueli Müller (ur. 1952) – szwajcarski kolarz przełajowy
 Ulrike Müller (ur. 1962) – niemiecka polityk
 Yvan Muller (ur. 1969) – francuski kierowca wyścigowy
 Walter Müller (1905–1979) – niemiecki fizyk
 Wenzel Müller (1767–1835) – austriacki kompozytor i dyrygent
 Werner Müller (ur. 1946) – niemiecki menedżer i polityk
 Wilhelm Müller (1794–1827) – niemiecki poeta
 Wilhelm Müller (1911–1947) – niemiecki zbrodniarz hitlerowski
 Wilhelm Friedrich Müller (1904–?) – niemiecki zbrodniarz hitlerowski
 Władysław Müller (1910–1992) – polski dziennikarz radiowy, rolnik
 Wolfgang Müller (ur. 1943) – wschodnioniemiecki lekkoatleta
 Xeno Müller (ur. 1972) – szwajcarski wioślarz

Osoby o pseudonimie Müller 
 Luís Antônio Corrêa da Costa (ur. 1966) – brazylijski piłkarz

Inne 
 Café Müller – spektakl taneczny
 Góry Müllera – góry w Indonezji
 Kröller-Müller Museum – galeria sztuki i park rzeźby Holandii
 Lauro Müller – miasto w Brazylii

Zobacz też 
 Möller
 Moeller

Niemieckie nazwiska